Chilcotin est un mot d'origine amérindienne (de la Colombie-Britannique au Canada) qui signifie soit « le pays de la rivière du jeune homme », soit « le peuple de la rivière d'ocre » (où le terme « ocre » fait référence à la substance minérale). Vers la fin du  l'explorateur Simon Fraser utilisa l'expression « Chilk-hodins » pour désigner un peuple amérindien parlant une langue athapscane septentrionale qui habitait sur les versants est de la chaîne Côtière, sur la rive ouest du fleuve que l'on appelle actuellement le Fraser. Par la suite ce peuple fut appelé « Chilcotin », tandis que la transcription « Tsilhqot'in » est de plus en plus utilisée localement.

Actuellement, « Chilcotin » est utilisé selon les usages suivants :

 Chilcotin (aussi transcrit « Tsilhqot'in » localement), un peuple amérindien vivant sur le plateau Intérieur en Colombie-Britannique au Canada
 Le chilcotin, la langue traditionnelle du peuple Chilcotin
 La Chilcotin (en anglais Chilcotin River), une rivière de Colombie-Britannique
 La Chilcotin (en anglais Chilcotin Country ou Chilcotin District), une région historique située sur le plateau Intérieur en Colombie-Britannique
 Cariboo—Chilcotin, un ancien district électoral de l'Intérieur de la Colombie-Britannique

Notes et références 

Colombie-Britannique